Otoczenie, inaczej środowisko to wszystko co nie należy do układu. 

 otoczenie (matematyka), (ang. neighbourhood)
 otoczenie (automaty komórkowe) 
 otoczenie termodynamiczne (ang. surroundings) – wszystko poza układem termodynamicznym (teoretycznie cały Wszechświat)
 środowisko naturalne (ang. environment)
 otoczenie polityczne (ang. political environment)
 otoczenie społeczne, otoczenie jednostki, otoczenie rodzinne, otoczenie towarzyskie (towarzystwo), 
 otoczenie prawne – warunki prawne
 otoczenie – wzięcie w okrążenie (milit.)
 makrootoczenie (ekonomia)
 mikrootoczenie (ekonomia)
 mezootoczenie (ekonomia)
 otoczenie przedsiębiorstwa